Уикипедия на шведски език () е версия на шведски език в Уикипедия. Тя стартира през май 2001 година. През декември 2008 година тя достига 300 000 статии.

Посещаемост 

Уикипедия
Шведски език